Hoskin est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1968-), footballeur anglais ;
 Cyril Henry Hoskin, plus connu par son pseudonyme Lobsang Rampa (1910-1981), écrivain britannique qui se prétendait lama tibétain ;
  (1935-), joueur de cricket néo-zélandais ;
  (1921-1990), sculpteur britannique ;
  (1959-), joueur de cricket néo-zélandais ;
  (1936-), athlète américaine ;

Astronomie 
 (12223) Hoskin, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme anglais